Захо́ды — наименование населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заходы — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Заходы — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Заходы — агрогородок в Речицком районе Гомельской области.
 Заходы — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Заходы — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Заходы — деревня в Городецком сельсовете Шкловского района Могилёвской области.
 Заходы — деревня в Фащевском сельсовете Шкловского района Могилёвской области.

Россия 
 Заходы — в Иркутской области
 Заходы — в Гдовском районе Псковской области, Самолвовская волость
 Заходы — в Островском районе Псковской области, Горайская волость
 Заходы — в Печорском районе Псковской области, Круппская волость
 Заходы — в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость
 Заходы — в Порховском районе Псковской области, Красноармейская волость
 Заходы — в Порховском районе Псковской области, Павская волость
 Заходы — в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость
 Заходы — в Псковском районе Псковской области, Серёдкинская волость